Okami steht für:
 eine Manga-Serie von Kazuo Koike und Goseki Kojima siehe Lone Wolf & Cub
 ein Videospiel von Capcom, siehe Ōkami
 einen japanischen Ausdruck für Wolf
 Okami (Achalkalaki), Dorf in der georgischen Region Samzche-Dschawachetien, Munizipalität Achalkalaki
 Okami (Kaspi), Dorf in der georgischen Region Innerkartlien, Munizipalität Kaspi

Okami ist der Familienname folgender Personen:
 Okami Kei (1859–1941), japanische Ärztin